Osetština ( – , nebo  – ) je východoíránský jazyk z indoevropské jazykové rodiny, jímž mluví zhruba 640 000 lidí v Jižní Osetii v Gruzii, dále pak v Severní Osetii, Kabardsko-balkarské republice a Stavropolském kraji v Rusku. Jazyk má dva hlavní dialekty, ironský a digorský.

Abeceda 
Zpočátku se během 18. století používalo k zápisu osetštiny arabské a gruzínské písmo. Ty vystřídala po roce 1844 cyrilice navržená Andreasem Sjögrenem. V letech 1932–1937 se používala latinka. Po ní nastal v Severní Osetii návrat k cyrilici, zatímco v Jižní se začalo psát písmem založeném na gruzínském. Písmo bylo sjednoceno až roku 1954, odkdy se používá dnešní verze cyrilice.

Charakteristickým písmenem pro osetštinu je písmeno ӕ, které se nevyskytuje v žádném jiném jazyce používající cyrilici.

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně):
 Næ Uælarvon fyd, syhdæg uæd dæ nom.
 Ærtsæuæd dæ padsakhad, uælarvy kuyd v,
 aftæ zækhnkhyl dær uæd dæ fændon.
 Abon dær nyn ratt tsærynvag khæbær.
 Nybbar nyn næ khæstæ,
 makh næ khæszhytæn kuyd baræm, aftæ.
 Ma næ baftau fælvaræny,
 fybylyzæy næ bakhiz. Amien.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Omniglot – osetština

 
Severovýchodní íránské jazyky
Indoíránské jazyky
Jazyky Ruska
Jazyky Gruzie